Kikuko Inoue ist der Name folgender Personen:

* Kikuko Inoue (Reiterin) (1924–2018), japanische Dressurreiterin 
 Kikuko Inoue (Synchronsprecherin) (* 1964), japanische Synchronsprecherin, Erzählerin und Singer-Songwriterin